Александр И́льченко:
 Ильченко, Александр Андреевич (род. 1948) — советский и белорусский военный, участник Войны в Афганистане.
 Ильченко, Александр Елисеевич (1909—1994) — украинский советский писатель, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент, фольклорист.
 Ильченко, Александр Пантелеймонович (около 1888 — ?) — член Украинской центральной Рады и Всероссийского учредительного собрания.